Impermeable puede designar:

 como adjetivo, un material que no muestra permeabilidad;

 Que no puede absorber o ser atravesado por un líquido;
 Impermeable (ropa) (como sustantivo, a un abrigo de material impermeable, como una gabardina o chubasquero).
 Impermeable (álbum), un disco de Carlos Berlanga.
 Impermeable (canción), canción del dúo Ha*Ash.

Enlaces externos